UAD steht als Abkürzung für:

 Union pour l’Alternance Démocratique, eine Koalition von Oppositionsparteien in Dschibuti
 United Action for Democracy, eine Oppositionsgruppe in Nigeria unter dem Abacha-Regime
 Universidad Autónoma de Durango, eine Universität in Durango, Mexiko.
 Universal Audio Devices, US-amerikanischer Audio- und Studiotechnikhersteller 

UAD